Лас Руинас има више значења:

 Лас Руинас (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Руинас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Руинас (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Руинас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Руинас (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Руинас (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Руинас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Руинас (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику